Баране је топоним који може да се односи на:

 Баране (Столац), насеље у општини Столац, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина;
 Баране (Берковићи), насеље у општини Берковићи, Република Српска, Босна и Херцеговина;
 Баране (Пећ), насеље у општини Пећ на Космету у Србији.